Чемп Кар световни серии () е американско автомобилно състезание, водещо началото си от КАРТ сериите.

След фалита на КАРТ сериите в Америка през 1996 г. съществуват 2 големи серии за състезания с болиди – Инди Рейсинг Лийг и Чемп Кар. В Чемпкар (съкращение на Чемпиъншип кар), за разлика от Формула 1, отборите не са задължени сами да конструират шаситата. Нещо повече – всички карат с еднакви шасита и двигатели с цел намаляване на разходите. В началото на 2008 г. двете серии се обединяват и се очаква първият обединен шампионат от много години насам.

В Чемпкар отборите разполагат с десетки пъти по-малки бюджети от Формула 1. Директно сравнение с формула 1 може да се прави от 2002, тъй като в календара и на двете серии влиза 1 и съща писта – тази в Канада. През 2002 г. пол позишън във Формула 1 взема Хуан Пабло Монтоя с време 1'12.836. Седмици по-късно пол позишън в Чемпкар взема Кристиано да Мата с време 1'18.959. През 2006 г. Фернандо Алонсо записва време 1'14.942 в квалификация, а Кими Райконен в състезанието – 1'15.841. За сравнение през 2006 пол-позишън и най-бърза обиколка в Чемпкар прави Себастиян Бурде съответно 1'20.005 и 1'22.325. Поради финансови затруднения, през 2008 г., малко преди началото на сезона, Чемп Кар фалират и прекратяват съществуването си. Активите и историята е закупена от конкурентните серии Индикар, с което отново в САЩ остава една основна серия за състезания с открити болиди.

Шампиони

По конструктори 

Чамп Кар